Atilianus oder Atillianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Aurelius Atilianus, römischer Offizier
 Publius Calpurnius Atilianus, römischer Politiker
 Titus Vitellius Atillianus, römischer Centurio